A 2008-as katalán nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság hetedik futama. A versenyt Montmelóban rendezték június 8-án.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Spanyol
Motorversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete